Зэридзь (Зорич) — река в России, протекает по Республике Коми. Устье реки находится в 35 км по левому берегу реки Нем. Длина реки составляет 32 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вычегда от истока до города Сыктывкар, речной подбассейн реки — Вычегда. Речной бассейн реки — Северная Двина.

Код объекта в государственном водном реестре — 03020200112103000015029.

Примечания 

Притоки Нема
Реки Усть-Куломского района